— город в Японии, в префектуре Миэ.

Экономика 
Важное значение имеют энергетика (ГЭС Хинати и Сорендзи), машиностроение (заводы Takakita, Shin-Kobe Electric Machinery и Daibea), химическая промышленность (завод Toyobo / Mitsumoto Chemicals) торговля, транспорт и туризм.

Известные уроженцы 
 Эдогава Рампо

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт города 

Города префектуры Миэ